Hiper FM é uma estação de rádio portuguesa, localizada em Rio Maior, Distrito de Santarém, com a frequência 104.6 FM. Foi fundada a 1 de junho de 2004.

É uma rádio direcionada a um público jovem, passando música Pop, Dance e urbana.

Os locutores principais são Ana Leão, André Silva, Inês Santos e Flávio Sequeira.

Direcção de Informação: Casimiro Ferreira Lopes

Direcção de Programação: Ana Catarina Calado Leão

Ligações externas 
Sitio Oficial - emissão on-line.

Ver Também 
Lista de rádios de Portugal

Estações de rádio de Portugal
Estações de rádio fundadas em 2004
Fundações em Portugal em 2004